Die 20. FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 6. Juli bis 13. Juli 2014 im Palais de Sports in Toulouse, Frankreich statt.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen die besten 24 Mannschaften der Welt teil.
Gruppenzuteilung in Klammern.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Playoffs

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 23 

China ist somit 23., während Venezuela den letzten Platz der WM einnimmt.

Spiel um Platz 21 

Namibia hat somit den 21. Platz erreicht, Indien wurde 22.

Spiel um Platz 17 bis 20 

 Spiel um Platz 19

 Spiel um Platz 17

Spiel um Platz 13 bis 16 

 Spiel um Platz 15

 Spiel um Platz 13

Spiel um Platz 9 bis 12 

 Spiel um Platz 11

 Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 5 bis 8 

 Spiel um Platz 7

 Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Webseite der WM 2014 (englisch/französisch)

Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Toulouse